Schergenhub ist der Ortsname von

 Schergenhub (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Schergenhub (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern